Rivignanesi – abitanti di Rivignano Teor
Rivignanesi – abitanti di Rivignano